Piłka siatkowa na Igrzyskach Azjatyckich pojawiła się w 1958 r., kiedy to pierwsze mecze rozgrywali siatkarze halowi. Kobiety na Igrzyskach zagrały 4 lata później (w 1962 r.). Od 1998 r. rozgrywane są również mecze siatkówki plażowej.

Siatkówka halowa

Medaliści Igrzysk Azjatyckich w siatkówce halowej

Klasyfikacja medalowa mężczyzn

Medalistki Igrzysk Azjatyckich w siatkówce halowej

Klasyfikacja medalowa kobiet

Siatkówka plażowa

Medaliści Igrzysk Azjatyckich w siatkówce plażowej

Klasyfikacja medalowa mężczyzn

Medalistki Igrzysk Azjatyckich w siatkówce plażowej

Klasyfikacja medalowa kobiet 

Międzynarodowe turnieje siatkarskie